Schwärzdorf steht für:

 Schwärzdorf (Föritztal), Ortsteil der Gemeinde Föritztal, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Schwärzdorf (Mitwitz), Ortsteil des Marktes Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern